В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Kansas 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Поттер 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможецьssa)
 Барбара Поттер (фінал)

 Міма Яушовець (півфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

1982